Легенда — жанр літератури і фольклору
 Легенда — фіктивна біографія, історія чи інший наратив, призначений для приховування істини.
 Легенда карти — сукупність умовних знаків і пояснень до карти, плану, малюнка тощо
 МКРЦ «Легенда» — радянська система морської космічної розвідки і цілевказівки.
 Легенда (альбом) — музичний альбом Валерія Дідюлі
 Легенда — надпис на монеті.
 «Легенда» — народний камерний хор
 «Легенда» — спільний польсько-радянський художній фільм 1970 року.
 «Легенда» — епічний пригодницький фільм 1985 року у жанрі темного фентезі, знятий режисером Рідлі Скоттом

Примітки

Посилання 
 Легенда  //